Futbol Club Barcelona (handebol masculino)
Esta é uma Lista de Jogadores de Handebol do FC Barcelona.

Por temporada

2015-16
Relacionados para a disputa da Liga ASOBAL de 2015-16 pelo FC Barcelona Intersport:

Comissão técnica

 Técnico: Xavi Pascual
 Assistente tecnico:Toni Rubiella

 Auxiliar técnico: Oliver Roy
 Treinador de goleiros: Roger Font
 Diretora: Marta Yebra
 Médico: Josep Antoni Gutiérrez
 Fisioterapeuta: Sebastià Salas

2016-17

Nesta temporada, entre os destaques a equipe estavam Gonzalo Pérez, Entrerríos, Morros, Rutenka, Cedric Sorhaindo, Lazarov, Noddesbo, Sarmiento e Nikola Karabatic.

2017-18

Listas do Futbol Club Barcelona
Handebolistas